
Termin -{NTR}- ima više značenja.

 Neurotenzinski receptor 1, GPCR
 Nuklearna termalna raketa, pogonski sistem